

Literatur 
 Eisenbahnatlas Italien. Schweers + Wall, Aachen 2010. ISBN 978-3-89494-129-1

Weblinks 

Italien
!
!